Newburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Newburg (Kentucky)
 Newburg (Missouri)
 Newburg (North Dakota)
 Newburg (Pennsylvania)
 Newburg (West Virginia)
 Newburg (Wisconsin)